Llibre del Repartiment (en español Libro del repartimiento) puede referirse a varios repartos de tierras efectuados en la Edad Media:
 Llibre del Repartiment de Valencia
 Llibre del Repartiment de Mallorca